ROS oder RoS steht als Abkürzung für:

 Raggruppamento Operativo Speciale, italienische Polizeispezialeinheit
 Reactive Oxygen Species, englisch für Reaktive Sauerstoffspezies, früher als „Sauerstoffradikale“ bezeichnet
 ReactOS, freies Betriebssystem
 Reformierte Oberstufe an Gymnasien
 Regierungsobersekretär, Amtsbezeichnung in Deutschland
 Return on Sales, englisch für Umsatzrendite
 Ros GmbH & Co. KG, eine deutsche Firma für Kunststoffteile
 Robot Operating System, Open-Source-Software-Framework für „persönliche Roboter“
 Flughafen Rosario in Argentinien (IATA-Code)
 ROS (Betriebsart), eine Fernschreibbetriebsart im Amateur- und CB-Funk
 Regionalkader Ostschweiz, Verband für Sporttalentförderung (Schwimmen)

ROS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Rostock

Ros steht für:
 Ros (Dnepr), Fluss in der Ukraine

Ros ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Ros (* 1942), deutscher Philosoph
 Arturo Pablo Ros Murgadas (* 1964), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Valencia
 Benet Julià i Ros (1727–1787), katalanischer Organist und Komponist
 Edmundo Ros (1910–2011), Musiker aus Trinidad
 Emanuela Da Ros (* 1959), italienische Schriftstellerin und Journalistin
 Gianni Da Ros (* 1986), italienischer Radrennfahrer
 Giuseppe Ros (1942–2022), italienischer Boxer
 Gregorio Ros († 2010), spanischer Maskenbildner 
 Ileana Ros-Lehtinen (* 1952), US-amerikanische Politikerin (Republikaner)

 Mirko Ros (1879–1962), kroatisch-schweizerischer Bauingenieur und Werkstoffwissenschaftler
 Pere Ros (* 1954), spanischer Gambist und Hochschullehrer

 Thomas de Ros, 4. Baron de Ros († 1384), englischer Adliger
 Vito Da Ros (* 1957), italienischer Radrennfahrer

Ros ist der Vorname folgender Person:
 Ros Drinkwater (* 1944), britische Schauspielerin, Tänzerin und Fotojournalistin

Siehe auch:
 Ross
 Roos
 Rohs
 Rosmarin

Abkürzung